II liga polska w piłce nożnej (1997/1998)

Grupa zachodnia  

  1. Ruch Radzionków              32 19 11  2 55-24 68 
  2. Aluminium Konin              32 17  9  6 53-21 60 
  3. Śląsk Wrocław                32 17  5 10 41-26 56 
  4. Krisbut Myszków              32 16  6 10 59-36 54 
  5. Polonia Gdańsk               32 15  6 11 43-42 51 
  6. Polonia/Szombierki Bytom     32 14  7 11 38-35 49 
  7. Górnik Wałbrzych             32 13  7 12 53-44 46 
  8. Varta Namysłów               32 12  8 12 40-47 44  
  9. Zawisza Bydgoszcz            32 10 11 11 39-44 41  
 10. KemBud Jelenia Góra          32 11  7 14 42-51 40 
 11. Elana Toruń                  32 10  8 14 45-53 38  
 12. Lechia Zielona Góra          32 10  7 15 36-45 37  
 13. Naprzód Rydułtowy            32 11  4 17 39-56 37 
 14. Miedź Legnica                32  9  8 15 37-59 35  
 15. Warta Poznań                 32 10  4 18 46-54 34  
 16. Chemik Police                32  9  6 17 23-39 33 
 17. Odra Opole                   32  8  8 16 27-40 32

Grupa wschodnia 

  1. GKS Bełchatów                34 25  4  5 80-26 79 
  2. Hutnik Kraków                34 23  7  4 70-26 76 
  3. Górnik Łęczna                34 17  8  9 69-33 59 
  4. Stal Stalowa Wola            34 17  5 12 54-41 56 
  5. Ceramika Opoczno             34 16  7 11 43-32 55 
  6. Wawel Kraków                 34 15  9 10 68-51 54 
  7. Jeziorak Iława               34 14 10 10 50-35 52
  8. Korona Kielce                34 13 12  9 45-32 51 
  9. Okocimski KS Brzesko         34 13  9 12 42-35 48  
 10. Unia Tarnów                  34 13  9 12 45-31 48
 11. Avia Świdnik                 34 13  8 13 47-43 47  
 12. RKS Radomsko                 34 12  9 13 31-36 45 
 13. Hetman Zamość                34 12  9 13 43-52 45  
 14. Cracovia                     34 11 11 12 41-32 44 
 15. Świt Nowy Dwór Mazowiecki    34 11  6 17 47-69 39 
 16. Warmia Olsztyn               34  5  8 21 35-68 23  
 17. Czuwaj Przemyśl              34  6  5 23 34-85 23  
 18. WKP Włocławek                34  1  2 31 10-127 5   

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w polskim sporcie
1998 w polskim sporcie